Nutidsfilosofi kan syfta på:

Nutidens filosofi – filosofins nuvarande period som tog sin början i slutet av 1800-talet
Presentism (tidsfilosofi) – tron att bara nutiden existerar